ISO 3166-2:TK — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Токелау. Стандарт охватывает Токелау как зависимую территорию Новой Зеландии. Код состоит  из: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Токелау — TK. Геокод являются подмножеством кода домена верхнего уровня — TK, присвоенного Токелау в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды административно-территориального деления Токелау

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Новой Зеландии

Ссылки 
 Геокоды административно-территориального деления Токелау 

2:TK